La galerie Artiscope est une galerie d'art bruxelloise

Historique 
Créée en 1977 par Zaira Mis.

Artistes représentés 
Sandro Chia, Enzo Cucchi, Man Ray, Enrico De Paris, Mimmo Paladino, Mauro Staccioli, Gérard Titus-Carmel, Guillaume Bottazzi.

Collaboration avec des musées 
 Musée Horta, Bruxelles, exposition Enzo Cucchi :  Scultura, 1988.
 Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Mimmo Paladino
 Musée communal des beaux-arts d'Ixelles, Bruxelles, exposition Fabrizio Plessi, 2000
 Musée Ianchelevici, La Louvière, exposition Mauro Staccioli : le lieu de la sculpture, 2003
 Atomium, Bruxelles, exposition Enrico T. De Paris, Inside, 2007
 Musée Ianchelevici, La Louvière, exposition Bernardi Roig, L’œil du connaisseur, œuvres dans les collections belges, 2013, livre de l’exposition

Publications 
 Martin Schwander (de), et traduction en anglais, Enzo Cucchi. Scultura, couverture Enzo Cucchi, publication Zaira Mis & Bernd Klüser, Bruxelles et Munich, 1988, 154 p. Centre Pompidou 
 Texte "I lini della Veronica" de Giovanni Testori, Mimmo Paladino, publication Artiscope, Bruxelles, 1989, 18 p.
  Zaira Mis, Enzo Cucchi. Idoli, publication Artiscope, Bruxelles, 1993, 9 p.
  Guy Gilsoul et Patrick Floorizone, Cucchi, Ensor/Enzo, publication Artiscope, Bruxelles, 1999, 16 p. 
 Katalin Mollek Burmeister, Mario Bertoni, Paolo Cesarini (italien et anglais), Fabrizio Corneli. Micat in vertice, publication Artiscope, Bruxelles, 2005, 143 p.

Références

Liens externes 

Galerie d'art
Galerie d'art contemporain
Art à Bruxelles